Erbsland ist der Name oder Namensbestandteil von:

 Arboretum Erbsland, Arboretum zwischen Granzow und Qualzow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Erbsland (Berg) (353,6), Erhebung der Hohen Schrecke nahe Ostramondra, Landkreis Sömmerda, Thüringen